Ernesto Augusto de Hannover (Penzing, cerca de Viena, 17 de noviembre de 1887 - Pattensen, 30 de enero de 1953) fue duque de Brunswick en el periodo de noviembre de 1913 a noviembre de 1918, y pretendiente al trono de Hannover como Ernesto Augusto III (1923-1953).

Biografía 

Fue nieto del rey Jorge V de Hannover, a quien los prusianos depusieron tras la Guerra de las Siete Semanas en 1866. El bisabuelo de Ernesto fue Ernesto Augusto I de Hannover, duque de Cumberland, hijo del rey Jorge III del Reino Unido.

Ernesto Augusto era el sexto hijo de Ernesto Augusto de Hannover, tercer duque de Cumberland, y de su esposa, la princesa Thyra de Dinamarca.

Cuando el hermano mayor de Ernesto, Jorge, murió en un accidente de automóvil el 20 de mayo de 1912, el emperador alemán Guillermo II envió un mensaje con sus condolencias al duque de Cumberland. En respuesta a este gesto, el duque envió a su hijo Ernesto Augusto a Berlín para agradecer al emperador su mensaje. En Berlín, Ernesto se enamoró de la única hija del emperador Guillermo, la princesa Victoria Luisa de Prusia.

El 24 de mayo de 1913, Ernesto y Victoria Luisa se casaron. Esta unión reconcilió a las casas de Hohenzollern y de Hannover.

El 27 de octubre de 1913, el duque de Cumberland renunciaba formalmente a sus derechos sobre el ducado de Brunswick, a favor de su hijo Ernesto. Al día siguiente el Consejo Federal votó para permitir al príncipe Ernesto hacerse con el ducado de Brunswick. Formalmente tomó posesión de este ducado el 1 de noviembre de 1913.

Durante la Primera Guerra Mundial, Ernesto ascendió a General de División (Generalmajor en alemán). El 8 de noviembre de 1918 fue obligado a abdicar. Al año siguiente el ducado británico de su padre fue suspendido como consecuencia del servicio de Ernesto en el ejército alemán durante la guerra. De este modo, cuando su padre falleció en 1923, Ernesto no pudo suceder a su padre en el título de duque de Cumberland.

Por los siguientes treinta años, Ernesto Augusto permaneció como jefe de la Casa de Hannover. Vivió lo suficiente para ver cómo su hija, Federica, se convirtió en reina de los helenos cuando su marido, Pablo de Grecia y Dinamarca, subió al trono en 1947.

Descendencia 
El duque y la duquesa de Brunswick tuvieron cinco hijos:

 Ernesto Augusto IV de Hannover (18 de marzo de 1914 - 9 de diciembre de 1987).
 Jorge Guillermo (25 de marzo de 1915 - 8 de enero de 2006).
 Federica (18 de abril de 1917 - 6 de febrero de 1981).
 Cristián Óscar (1 de septiembre de 1919 - 12 de julio de 1981).
 Güelfo Enrique (11 de marzo de 1923 - 12 de julio de 1997).

Es el abuelo materno de la reina Sofía de España y del rey Constantino II de Grecia.

Distinciones honoríficas 
  Soberano Gran Maestre de la Orden de Enrique el León (Ducado de Brunswick).
  Caballero de la Orden de San Huberto (Reino de Baviera).
  Caballero Gran Cruz de la Orden del Redentor (Reino de Grecia, 09/01/1938).
  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 17/11/1905).

Ancestros

Véase también 
 Confederación Germánica.

Referencias 

Nobles de Alemania del siglo XX
Príncipes de Hannover
Casa de Hannover
Duques de Brunswick
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Elefante